Бовуазе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 38 км на схід від Монпельє, 14 км на південь від Німа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1516 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3992,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Бовуазен 

 Бовуазен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бовуазен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Гар